Hjukskälstjärnarna är ett par sjöar i Vindelns kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde
Nedre Hjukskälstjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Övre Hjukskälstjärnen, sjö i Vindelns kommun, 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Västerbotten
Insjöar i Vindelns kommun